«Ночь живых мертвецов» — американский фильм ужасов 1968 года.

«Ночь живых мертвецов» также может означать:

 «Ночь живых мертвецов» — фильм ужасов, США, 1990 год. Режиссёр — Том Савини.
 «Ночь живых мертвецов 3D» — ремейк, снят в технологии стерео-эффекта, США, 2006 год. Режиссёр — Джефф Бродстрит.
 «Ночь живых мертвецов» — роман Джона Руссо, основан на фильме 1968 года, к которому Руссо писал сценарий совместно с Джорджем Ромеро.